Toponímia: 
 Atwood (Colorado)
 Atwood (Illinois)
 Atwood (Kansas)
 Atwood (Oklahoma)
 Atwood (Pennsilvània)
 Atwood (Tennessee)
 Biografies: 
 Clare Atwood
 George Atwood (Westminster, 1745 – 1807), matemàtic i físic
 Margaret Atwood (Ottawa, 1939), escriptora, professora universitària i activista política canadenca
 Miscel·lània: Màquina d'Atwood, màquina inventada per George Atwood com un experiment de laboratori per verificar les lleis mecàniques del moviment uniformement accelerat